

Na.Pol.A.
NaPolA – istituto scolastico militare elitario della Germania nazista
I ragazzi del Reich (Napola – Elite für den Führer) – film tedesco del 2004 di Dennis Gansel

Geografia
Napola – frazione del comune italiano di Erice, in Sicilia
Dattilo-Napola – stazione ferroviaria sulla linea Palermo-Alcamo-Trapani (via Calatafimi)

Altro 
Napoli (o Napola) – Combinazione di carte nel gioco della scopa